Талдыкум — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Талдыкум — село в Шалкарском районе Актюбинской области.
 Талдыкум — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.